Meurah (Seulimeum), een plaats in Indonesië
Meurah (Samalanga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing